Демирхисар се може односити на:

 Демирхисар, бивши турски назив за Валовиште, град у Грчкој
 -{MV Demirhisar (1873), a Turkish merchant ship in service from 1938 to 1985}-

Види још 

 Демир Хисар (вишезначна одредница)